aks steht für:
 Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin, ein österreichischer Ärzteverein
 Arbeitskreis der Sprachenzentren

AKS steht für:
 Aktion Kritischer Schülerinnen und Schüler, eine Schülerorganisation
 AKS-Primzahltest
 aktiver Kurzschluss bei elektrischen Maschinen
 Aktuelle Stunde (Fernsehsendung) beim Westdeutschen Rundfunk
 akutes Koronarsyndrom, lebensbedrohliche Durchblutungsstörung des Herzens
 Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig/Leutzsch
 altkirchenslawische Sprache
 Altkleidersammlung
 Altkönigschule Kronberg im Taunus
 American Karate System, ein US-amerikanischer Karate-Stil
 Anlagenkennzeichnungssystem
 Antikörpersuchtest, ein diagnostisches Verfahren
 Arbeitsgemeinschaft Katholischer Soldaten
 Arbeitskreis Stadtgeschichte (AKS), Geschichtsverein Metzingen
 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber (Numismatische Kurzbenennung für Einträge in Großer Deutscher Münzkatalog. Von 1800 bis heute)
 Augsburger Kammgarn-Spinnerei, ein ehemaliges Unternehmen
 Auto Kraft Shells, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Automatisches Kupplungssystem
 Azure Kubernetes Service

Aks steht für:
 Aks (Film), ein indischer Film aus dem Jahr 2001

Abkürzung